Gradnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gradnauer (1866–1946), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Hermann Gradnauer (1894–1972), deutscher Zahnarzt und Zionist